Темник — ординське військове звання, яке вживається в руськомовних документах тих часів, означає командира тьми (військового підрозділу числом близько 10 000 чол.);
 Темник — явище впливу на ЗМІ в 1990—2004 роках, закрита директива керівництву ЗМІ, яка містить детальні інструкції щодо того, яким чином треба висвітлювати в новинах політичні події в Україні. Розроблена російськими політтехнологами у 2000-их
 Те́мник — утеплене приміщення для зимування бджіл
 Темни́к — розмовна назва списку або збірника тем для рефератів, досліджень
 Темни́к — розмовна назва льоху, винного погреба

 Темник Володимир Юрійович — старший лейтенант Збройних сил України.
 Темник Геннадій Павлович — український політик; міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (з 2012).
 Темник Юрій Олександрович (1929—2007) — Заслужений машинобудівник України, краєзнавець Луганщини;